Арсеневка () — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 86 человек. Почтовый индекс — 26042. Телефонный код — 5256. Код КОАТУУ — 3523880803.

Местный совет 
26042, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, с. Веселовка

Ссылки 
 Арсеневка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новомиргородского района